Albert Schläpfer ist der Name folgender Personen:
* Albert Schläpfer (Politiker, 1877) (1877–1955), Schweizer Schweizer Buchdrucker, Verleger und Politiker
 Albert Schläpfer (Politiker, 1908) (1908–1994), Schweizer Lehrer und Politiker